Кассе́та (от  «ящичек») — стандартное по форме устройство, вмещающее какие-либо детали или материалы, например:
 Компакт-кассета (аудиокассета)
 Бритвенная кассета (картридж) — сменная деталь с лезвиями для современных бритвенных станков.
 Видеокассета
 Сплайс-кассета (сплайс-пластина)
 аварийная регулирующая кассета ядерного реактора
 кассета для фотоаппарата с фотоплёнкой или фотопластинкой
 Кассета киносъёмочного аппарата для киноплёнки
 в устройстве кассетного боеприпаса
 Кассета (газовые баллоны) — ящик с ячейками под газовые баллоны одного типа, не путать со стойкой под два или четыре баллона (кислород + пропан / ацетилен) используемой как сварочно-газорезательный пост.
 Кассета (строительство) — металлическая конструкция для хранения опалубки в вертикальном положении и быстром извлечении из неё опалубки нужного размера.
 Кассета (тяжёлая промышленность) — взаимозаменяемое приспособление, обеспечивающее оптимальные условия хранения, обработки и транспортирования деталей, элементов конструкций и материалов. Примеры кассет — ящики для цементации, подвески для гальванических ванн, кассеты-контейнеры трубопроводного транспорта.
 Кассета (велосипед) — набор ведомых звёзд трансмиссии велосипеда на заднем колесе.